Соревнования по плаванию  на дистанции 50 метров баттерфляем у женщин на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились со 2 по 3 августа в Палау Сан Жорди. В них приняли участие 60 спортсменов из 53 стран.

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Полуфиналы  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013